

Даурія — назва частини території Забайкалля
 Даурія — селище, Забайкальський район, Забайкальський край
 Даурія — залізнична станція Забайкальської залізниці

 «Даурія» — роман Костянтина Седих (1948)
 «Даурія» — художній фільм